Patrobinae é uma subfamília de coleópteros da família Carabidae.

Tribos
 Tribo Lissopogonini Zamotajlov, 2000
 Tribo Patrobini Kirby, 1837

Subfamílias de carabídeos